Lu Xun ( 1881-1936), est un écrivain chinois ;
 Lu Xun (), né Lu Yi (, 183—245) est un héros des Trois Royaumes de Chine.